FX – „efekty”, jako szeroko rozumiane tzw. efekty specjalne, ale również jako wydzielone efekty dźwiękowe, czy efekty gitarowe
 FX – Kod linii IATA amerykańskich towarowych linii lotniczych FedEx Express, należące do FedEx Corporation
 FX – Forex (ang. Foreign Exchange), międzynarodowy rynek walutowy
 FX – stacja telewizyjna.
 FX (od ang. Fox eXtended) – międzynarodowa sieć telewizyjna należąca do News Corporation
 FX – kod ISO 3166-1 alfa-2 przypisany Francji metropolitarnej
 FX – limitowany komiks autorstwa Wayne'a Osborne'a i Johna Byrne'a
 FX – tytuł piosenki grupy Black Sabbath z albumu Black Sabbath, Vol. 4
 F/X – film prod. USA z roku 1986 w reżyserii Roberta Mandela
 F/X – serial tv bazujący na filmie F/X
 Fx – przeglądarka internetowa Mozilla Firefox
 Lista procesorów AMD FX – lista mikroprocesorów produkowanych przez firmę AMD
 Athlon 64 FX – mikroprocesor produkowany przez firmę AMD
 Infiniti FX – luksusowy SUV średniej wielkości, produkowany przez Nissana
 Ferrari FX – inaczej Ferrari Enzo
 SBO FX – model gitary elektrycznej firmy SBO Custom Guitars
 WinFX – API i nazwa kodowa Microsoft .NET Framework 3.0

Zobacz też 
 f(x), FXX, SFX